Пипијаналес има више значења:

 Пипијаналес (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пипијаналес, Ехидо Пипијаналес (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику